Stepan Guermanovitch Krivov - en russe :  - (né le  à Togliatti en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 2006, il commence sa carrière en senior avec l'équipe réserve du Lada Togliatti dans la Pervaïa liga, le troisième niveau russe. En 2009, il découvre la KHL avec l'équipe première. Au cours de la saison, son club connaît des difficultés financières. Il rejoint alors le HK CSKA Moscou.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa Liga || || || || || || || || || ||
|-
| 2007-2008|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa Liga ||40 ||2 ||2 ||4 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009|| CSK VVS Samara || Vyschaïa Liga ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| rowspan=2|2009-2010|| Lada Togliatti || KHL ||40 ||2 ||2 ||4 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| HK CSKA Moscou || KHL ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010|| Ladia Togliatti || MHL ||3 ||1 ||1 ||2 ||22 || || || || ||
|-
| 2010-2011|| HK Sarov || VHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Tchaïka || MHL || 28|| 1|| 5|| 6|| 85|| || || || ||
|-
| rowspan=2|2011-2012 || Loko || MHL || 24|| 0|| 0|| 0|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Ladia || MHL || 18|| 2|| 5|| 7|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Lada Togliatti || VHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2012-2013 || Barys Astana 2 || Kazakhstan || 52|| 3|| 5|| 8|| 46|| 4|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| colspan=13"|
|-
| 2014-2015 || HK Astana  || Kazakhstan || 25|| 1|| 2|| 3|| 20|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2015-2016 || HK Partizan Belgrade  ||Serbie  || 5|| 1|| 1|| 2|| 2|| 4|| 0|| 2|| 2|| 4

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Togliatti
Naissance en mars 1990
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du CSK VVS Samara
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Lada Togliatti
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Sarov